Howe může být:

 Příjmení
 Irving Howe (1920–1993) – americký literární kritik, historik a levicový politický aktivista
 Gordie Howe (1928–2016) – kanadský hokejista
 Bones Howe (* 1933) – americký hudební producent
 Steve Howe (* 1947) – britský kytarista
 Brian Howe (1953–2020) – britský zpěvák
 Mark Howe (* 1955) – americký lední hokejista
 Andrew Howe (* 1985) – italský atlet

 Místopisné jméno
 Howe (Indiana) – město v Indianě
 Howe (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Howe (Texas) – město v Texasu

 Jiný význam
 HMS Howe (32) – britská bitevní loď